Lacs (französisch „Seen“) steht für:

 Lacs (Indre), Gemeinde in Frankreich
 Lacs (Elfenbeinküste), Distrikt der Elfenbeinküste
 Lacs (Region), Region der Elfenbeinküste

Siehe auch:
 LAC
 Laks
 Lachs
 Lax